La bataille de Kunu-ri, réfère à plusieurs batailles :
 Bataille de Wawon, qui se déroule du 27 au  lors de la guerre de Corée ;
 Bataille du Chongchon, qui se déroule du 25 au  lors de la guerre de Corée.